Immortal — banda de black metal norueguesa
 The Immortal - jogo eletrônico

Álbuns, singles e EPs 
 Immortal (álbum de For Today)
 Immortal (álbum de Michael Jackson)
 Immortal (canção)

Veja também 
 Immortals

Desambiguação